Kuisle ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Kuisle, deutsche Wirtschafts- und Sozialhistorikerin
 Mira Kuisle (* 1974), deutsche Biathletin

Siehe auch:
 Kuisl